Pronskoje () – nazwa toponimów w Rosji

 Pronskoje – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Pronskoje – wieś w obwodzie moskiewskim

Zobacz także 
 Pronsk – osiedle typu miejskiego w obwodzie riazańskim

Strony ujednoznaczniające